Jókai utca, Budapest VI. kerületében (Terézváros)
 Jókai utca, Budapest XIV. kerületében az Uzsoki utca korábbi neve (Herminamező)
 Jókai utca, Kolozsvár
 Jókai utca, Komárom